39-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в феврале-августе 1980 года. Обладателем Кубка во третий раз стал донецкий «Шахтёр», обыгравший в финале предыдущего обладателя Кубка тбилисское «Динамо». В этом розыгрыше вновь на первом этапе в восьми зонах, состоявших из 6 клубов (кроме зоны 8, состоявшей из 5 клубов), прошли однокруговые турниры. Две лучших команды каждой зоны (в зоне 8—только победитель) и предыдущий обладатель Кубка встретились в 1/8 финала. Все этапы игрались в один матч.

Матчи зональных этапов проходили с 25 февраля по 10 марта в южных республиках СССР: Узбекской ССР (Фергана, Самарканд, Красногвардейск, Иштыхан, Бектемир), Закарпатской области Украинской ССР (Ужгород, Мукачево, Свалява, Виноградов), Грузинской ССР (Тбилиси, Рустави), Азербайджанской ССР (Баку, Сумгаит, пос. им. Степана Разина, пос. Бузовна), Армянской ССР (Ереван, Арташат, Эчмиадзин), Таджикской ССР (Душанбе, Нурек, Курган-Тюбе) и Краснодарском крае РСФСР (Сочи).

Зональный этап

1-я зона

Матчи в зоне 1

2-я зона

Матчи в зоне 2

3-я зона

Матчи в зоне 3

4-я зона

Матчи в зоне 4

5-я зона

Матчи в зоне 5

6-я зона

Матчи в зоне 6

7-я зона

Матчи в зоне 7

8-я зона

Матчи в зоне 8

Финальный этап

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

«Шахтёр» получил право на участие в Кубке сезона. Поскольку клуб также занял второе место в чемпионате СССР 1979 года, то он участвовал в Кубке УЕФА, а «Динамо» (Тбилиси) получило право на участие в Кубке кубков, который в дальнейшем и выиграло.

Ссылки 
 На сайте footballfacts.ru
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1980 году